Бомлиц:

 Бомлиц — коммуна в Германии.
 Бомлиц — река в Германии.